Александр Плюснин:
 Плюснин, Александр Васильевич (1864—1921) — городской голова и почётный гражданин Хабаровска, предприниматель, общественный деятель и фотограф.
 Плюснин, Александр Николаевич (род. 1981) — российский художник.